Сражение на Колокше (1097)
 Сражение на Колокше (1177)